Josef Kovařík ist der Name folgender Personen:

* Josef Kovařík (Musiker) (Josef Jan Kovařík; 1870–1951), US-amerikanischer Geiger und Hochschullehrer 
 Josef Kovařík (Nordischer Kombinierer) (* 1966), tschechoslowakischer Nordischer Kombinierer